Corona (lateinisch für „Kranz, Krone“) steht für:

 Coronaviridae, als Kurzform: eine Virusfamilie
 SARS-CoV-2, 2019 aufgetretenes neuartiges Coronavirus
 COVID-19, Viruserkrankung durch SARS-CoV-2, umgangssprachlich Corona
 COVID-19-Pandemie, kontinentübergreifende Ausbreitung seit Ende 2019

 Corona (Antike), Ehren- oder Siegeskranz
 Corona, Kranzgesims antiker Tempel, siehe Geison
 Corona, lateinisch für einen religiösen Haarschnitt, siehe Tonsur
 Corona (Planetologie), ovale Oberflächenstrukturen auf Planeten

 Corona (Bier), mexikanische Biermarke
 Corona, siehe Zigarre #Zigarrentypen
 Corona (Spiel), Brett- und Denkspiel von Alex Randolph (1974)
 Corona (Band), italienische Dance-Band (ab 1993)
 Corona Magazine, Internetmagazin zu Science-Fiction und Fantasy (ab 1997)
 Operation Corona, Deckname einer britischen Militäroperation im Zweiten Weltkrieg

Technik:
 Corona (britische Automarke), ehemalig
 Corona (US-amerikanische Automarke), ehemalig
 Corona-Werke, deutscher Fahrrad-, Motorrad- und Automobilhersteller
 Corona Viaturas e Equipamentos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Automobiles Corona, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Toyota Corona, Automodell
 Corona, frühe US-amerikanische Spionagesatelliten, siehe Keyhole #KH-1, -2, -3, -4, -4A, -4B Corona
 Corona SDK, früherer Name des Software Development Kits Solar2D
 SL Corona, an Unfall beteiligter Schubleichter (1984), siehe Mittlere Brücke #SL «Corona»

Corona ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Corona (Kalifornien), Stadt im Riverside County, Vereinigte Staaten
 Corona (Mariano del Friuli), Ortsteil der Gemeinde Mariano del Friuli, Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Corona (New Mexico), Ort im Lincoln County, Vereinigte Staaten
 Corona (New York), Stadtteil im Stadtbezirk Queens von New York City, Vereinigte Staaten
 Corona (South Dakota), Ort im Roberts County, Vereinigte Staaten
 Corona (Tennessee), Ort im Tipton County, Vereinigte Staaten
 Corona, italienische Bezeichnung der Fraktion Graun (Kurtatsch), Südtirol, Italien
 Corona de Tucson, Siedlung im Pima County, Arizona, Vereinigte Staaten

 Monte Corona, Vulkan auf der Kanareninsel Lanzarote
 Monte Corona (Korsika), Berg im Norden Korsikas

Corona ist der Name folgender Personen:
 Corona (Heilige), frühchristliche Märtyrerin (2. Jh.)

Familienname:
 Achille Corona (1914–1979), italienischer Politiker
 Adriana Corona (* 1980), mexikanische Triathletin 
 Alessandro Corona (* 1972), italienischer Ruderer
 Eduardo Corona (1921–2001), brasilianischer Architekt und Hochschullehrer
 Franco Corona (* 1936), italienischer Filmschaffender
 Frida Corona (* 1995), mexikanische Leichtathletin
 Guillermo Corona Muñoz (* 1927), mexikanischer Botschafter
 Heriberto Jara Corona (1879–1968), mexikanischer Revolutionär
 Javier Herrera Corona (* 1968), mexikanischer Erzbischof und Diplomat

 Joe Corona (* 1990), US-amerikanischer Fußballspieler
 Jonás Guerrero Corona (* 1946), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Culiacán
 José Llopis Corona (1918–2011), spanischer Fußballspieler
 Juan Vallejo Corona (1934–2019), mexikanisch-US-amerikanischer Serienmörder
 Lauro Corona (1957–1989), brasilianischer Schauspieler
 Leonora Corona (1900–nach 1950), US-amerikanische Sängerin
 Manuel Corona (* 1983), deutsch-mexikanischer Fußballtorhüter
 Mauro Corona (* 1950), italienischer Alpinist, Holzbildhauer und Schriftsteller
 Nicolás Corona y Corona (1877–1950), mexikanischer Bischof von Papantla
 Pio Alberto del Corona (1837–1912), italienischer Bischof
 Renato Corona (1948–2016), philippinischer Richter
 Yasser Corona (* 1987), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 La Corona (Begriffsklärung)
 St. Corona (Begriffsklärung)
 Corona radiata (Begriffsklärung)
 Coronavirus (Begriffsklärung)

 Coronas (Begriffsklärung)
 Coroner (Begriffsklärung)
 Korona (Begriffsklärung)
 koronar (Begriffsklärung)
 Koruna (Begriffsklärung)